Athie puede referirse a 

 Athie, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Athie, comuna francesa situada en Yonne.